Cellulite (estetica) – Manifestazione topografica della pelle, di natura incerta, associata a depressioni o introflessioni 
 Cellulite (infezione) – Malattia infiammatoria, di origine infettiva, del tessuto connettivo